Бондарчу́к — українське прізвище, походить від назви професії бондар.

Відомі носії

А 
 Бондарчук Анатолій Павлович (нар. 1940) — український легкоатлет, олімпійський чемпіон і один з найкращих тренерів у світі з метання молота;
 Бондарчук Андрій Іванович (нар. 1936) — народний депутат України 1-го скликання;
 Бондарчук Андрій Захарович (1918—2001) — український письменник;

Б 
 Бондарчук Богдан Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

В 
 Бондарчук Василь (нар. 1984) — український співак;
 Боднарчук Василь Миколайович (Митрополит Іоан) (1929—1994) — першоієрарх УАПЦ. Брат митрополита Василія;
 Бондарчук Володимир Гаврилович (1905—1993) — український геолог, академік АН УРСР (з 1951);

Д 
 Бондарчук Дмитро Леонідович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

І 
 Бондарчук Іван Леонідович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондарчук Іван Миколайович (Митрополит Василій) (1925—2006) — митрополит Тернопільський і Бучацький;
 Бондарчук Іван Миколайович (нар. 1944)  — український політик і депутат;

Л 
 Бондарчук Леонід Васильович (нар. 1947) — прозаїк;

Н 
 Бондарчук Наталія Валеріївна — директор Вінницького коледжу будівництва і архітектури, заслужений працівник освіти України.
 Бондарчук Наталія Іллівна (нар. 1958) — поетеса;
 Бондарчук Наталія Сергіївна (нар. 1950) — радянська і російська актриса, кінорежисер, сценарист.

О 
 Бондарчук Олег Вікторович (1979—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондарчук Олег Володимирович (нар. 1975) — український політик та юрист;
 Бондарчук Олена Сергіївна (1962—2009) — радянська і російська актриса театру і кіно.
 Бондарчук Олександр Васильович (нар. 1957) — народний депутат України 3-го та 4-го скликання, обраний за списками Комуністичної партії України;
 Бондарчук Олександр Олексійович (1931-?) — український радянський діяч, ланковий-тракторист колгоспу імені Горького Народицького району Житомирської області. Герой Соціалістичної Праці (8.12.1973). Депутат Верховної Ради СРСР 9—10-го скликань.

П 
 Бондарчук Петро Миколайович ( 1967) — український історик.
 Бондарчук Петро Федотович (нар. 1936) — письменник
 Бондарчук Пилип Якович (1906—1944) — Герой Радянського Союзу;

С 
 Бондарчук Сергій Васильович (нар. 1971 р.) — український політик, народний депутат України 4-го скликання;
 Бондарчук Сергій Георгійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Бондарчук Сергій Михайлович (1961—2014) — громадський активіст, учасник Євромайдану. Герой Небесної Сотні, Герой України.
 Бондарчук Сергій Федорович (1920—1994) — радянський режисер, актор;
 Бондарчук Степан Корнійович (1886—1970) — актор, режисер, театральний критик;

Ф 
 Бондарчук Федір Сергійович (нар. 1967) — радянський та російський актор, режисер, сценарист, кліпмейкер, телеведучий, ресторатор.

Примітки 

Українські прізвища